Мансар, Франсуа (1598—1666) — французский архитектор.
 Ардуэн-Мансар, Жюль (1646—1708) — французский архитектор, внучатый племянник Ф. Мансара.